

Musica 
 September Song – brano musicale pop di Kurt Weill del 1938
 September Song – album di Jimmy Durante del 1963
 September Song – singolo di JP Cooper del 2016

Altro 
 September Song – serie televisiva britannica